Slezak ist der Familienname folgender Personen:

 Alicja Ślęzak (* 1993), polnische Handballspielerin 
 Christa Slezak-Schindler (* 1926), deutsche Sprachgestalterin, Rezitatorin und Sprachtherapeutin
 Elsa Slezak (1874–1944), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Elsa Wertheim
 Josef Otto Slezak (1922–2002), österreichischer Verleger und Autor
 Katarina Krpež Šlezak (* 1988), serbische Handballspielerin
 Leo Slezak (1873–1946), österreichischer Opernsänger und Schauspieler
 Margarete Slezak (1909–1953), deutsche Opernsängerin und Schauspielerin
 Victor Slezak (* 1957), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler
 Walter Slezak (1902–1983), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Verlag Slezak
 Szlezak